

Germania

Boltenhagen, comune tedesco del circondario del Meclemburgo Nordoccidentale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
Boltenhagen, frazione del comune tedesco di Süderholz (circondario della Pomerania Anteriore Settentrionale, nel (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
Boltenhagen, frazione del comune tedesco di Levenhagen (circondario della Pomerania Anteriore Orientale, nel (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Neu Boltenhagen, comune tedesco del circondario della Pomerania Anteriore Orientale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Polonia
Boltenhagen bei Schivelbein, nome tedesco della città polacca di Bełtno

Personaggi

Hedwig Boltenhagen, ceramista ed imprenditrice dell'ex-Repubblica Democratica Tedesca